Акокулко има више значења:

 Акокулко (Тула де Аљенде), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Акокулко, Аламедиља (Чигнавапан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Акокулко, Алкапара (Истакамаститлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику